Обуховец:
 Обуховец — работник Обуховского завода.
 Обуховец — река в Вологодской и Архангельской областях.
 Обуховец — посёлок в Тосненском районе Ленинградской области.
 Обуховец — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 «Обуховец» — футбольный клуб из Санкт-Петербурга/Петрограда, существовавший 1912—1923 годах.
 «Обуховец» — бывший стадион в Санкт-Петербурге (при Обуховском заводе).

Примечания